Диабло (), настоящее имя Эстебан Коразон Де Абло () — вымышленный суперзлодей американских комиксов издательства Marvel Comics. Он является искусным алхимиком и врагом Фантастической четвёрки. На протяжении многих лет с момента его первого появления в комиксах персонаж появлялся в других медиа продуктах, включая мультсериалы и видеоигры.

История публикаций 
Диабло был создан сценаристом Стэном Ли и художником Джеком Кирби, дебютировав в Fantastic Four #30 (Сентябрь 1964).

Во время интервью 2013 года Крису Хардвику для Nerdist, Ли заявил, что Диабло был его «самым большим разочарованием», поскольку он не мог вспомнить о персонаже ничего, кроме его имени, кем он был и почему совершил свои злодеяния, отметив: «Когда вы создаёте персонажа, вы должны чувствовать, что знаете его».

Вне комиксов

Телевидение 
Диабло появляется в одноимённом эпизоде мультсериала «Фантастическая четвёрка» 1967 года, где его озвучил Реджис Кордик.
Тревор Девалл озвучил Диабло в эпизоде «Джонни Шторм и огненное зелье» мультсериала «Фантастическая четвёрка: Величайшие герои мира» 2006 года.
В анимэ «Мстители: Дисковые войны» 2014 года Диабло озвучил Томохиса Асо.

Видеоигры 
Диабло, озвученный Андре Сольюццо, появляется в игре Fantastic Four 2005 года, основанной на одноимённом фильме.
Диабло фигурирует в мобильной игре Marvel: Contest of Champions 2014 года.

Товары 
Алхимические зелья Диабло были добавлены в игру HeroClix.

Критика  
Screen Rant назвал Диабло одним из «злодеев, которые не стали легендами и остались шутками». Также сайт поставил его усы на 7-е место среди «10 лучших усов в комиксах Marvel». Comic Book Resources включил Диабло в свой список «10 известных злодеев Marvel из 60-х, которые были забыты».

Примечания

Ссылки 
 Диабло на Marvel.com
 Эстебан Коразон Де Абло на Marvel Wiki
 Диабло на Comic Vine

Персонажи комиксов, появившиеся в 1964 году
Персонажи, созданные Джеком Кирби
Персонажи, созданные Стэном Ли
Суперзлодеи Marvel Comics
Вымышленные алхимики
Вымышленные бессмертные